Bandolero est un groupe français de musique formé par Jill Merme-Bourezak et les “Perez Brothers” (Carlos et José). 
 Bandolero est un mot espagnol qui signifie Hors-la-loi. 
 Bandolero est une chanson du rappeur Moha La Squale
 Bandolero ! est un western américain réalisé par Andrew V. McLaglen, sorti en 1968.
 Bandolero est le titre d'une chanson de Paradisio (1996)
 Bandolero est le titre d'une chanson d'Olga Tañón.